Wilhelm Fischer kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Fischer (1846–1932), österrikisk skriftställare
 Wilhelm Fischer (1886–1962), österrikisk musikvetare
 Wilhelm Fischer (1892–1969), tysk kirurg och högskolelärare
 Wilhelm Fischer (född 1972), tysk boxare

Se även 

 Wilhelm Vischer
 Willi Fischer